Die Dubai Duty Free Tennis Championships 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Dubai. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 19. bis 24. Februar 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren Elina Switolina im Einzel und die Paarung Jekaterina Makarowa/Jelena Wesnina im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Dubai Duty Free Tennis Championships 2018 fand vom 17. bis 19. Februar 2018 statt.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Dubai